Привокза́льная пло́щадь  — одна из центральных площадей города Гомеля. Расположена в Железнодорожном районе. Площадь названа в соответствии с расположением — при железнодорожном вокзале.

История 
Формирование привокзальной площади началось с момента прокладки Либаво-Роменской железной дороги, когда Гомель начал превращаться в железнодорожный узел (примерно с 1870-х годов).

В 1890-е годы на Привокзальной площади было возведено здание ж/д вокзала. Примерно в то же время на площади было возведено кирпичное здание, в котором расположилась поликлиника железнодорожников. Некоторые историки также описывают деревянную Успенскую церковь (освящена 21 декабря 1901 года; до наших дней церковь не сохранилась, сейчас на её месте находится Дом культуры железнодорожников).

В дореволюционное время в одноэтажных домиках за церковью находились торговые лавки. В левой части Привокзальной площади располагался ряд питейных заведений..

В 1930 году на Привокзальной площади Гомеля было возведено здание клуба железнодорожников (в характерном для архитектуры того времени стиле конструктивизма).

В 1968 году на площади было построено здание гостиницы «Гомель».

К площади примыкают 
 проспект Ленина,
 улица Победы
 Привокзальная улица
 улица Киселёва
 улица Курчатова

Галерея

Здания, расположенные на площади 

 Ж/Д вокзал
 Пригородный Ж/Д вокзал
 Гостиница «Гомель»
 Дворец культуры железнодорожников

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.
 Гомель. Атлас. — Мн.: Белкартография, 2005. — 41 с.

Примечания

Ссылки 
 Панорамная фотография

См. также 
 Список улиц Гомеля

Улицы Гомеля
Площади Белоруссии
Железнодорожный район (Гомель)